Лев Исаевич Шелогуров (род. 7 мая 1962, Фрязино, Московская область) — советский и российский режиссёр, сценарист театрализованных представлений, массовых зрелищ, концертов и телевизионных программ. Лауреат Государственной премии РФ (1999), Заслуженный деятель искусств РФ (2018).

Биография 
В 1985 году закончил актёрский факультет МХАТ. С 1985 по 1987 год проходил службу в рядах Советской Армии. С 1987 по 1991 год года работал в ДК «Исток» города Фрязино, где проводил Турнир команд КВН Подмосковья на призы газеты «Московский комсомолец», а также осуществил постановку спектакля по пьесе М. Шатрова «Диктатура совести» в самодеятельном театре. В 1987 году работал педагогом-ассистентом школы-студии МХАТ (молдавский курс), участвовал в постановке профессора В. Н. Богомолова «Провинциалка» (И. Тургенев). С 1991 года работал на Российском телевидении. В соавторстве с режиссёром Е. А. Гинзбургом в качестве сценариста и редактора принял участие во многих значимых телевизионных проектах студии «Волшебный фонарь». Шеф-редактор выпусков на канале РТР концертных программ из ГЦКЗ «Россия», Центрального дома актёра, автор проекта «Вавилонские игры», сценарист и режиссёр первых «Балов выпускников» 1998 и 1999 годов. С 1998 по 2001 год работал на Авторском телевидении. Участвовал в создании 12-серийного документального фильма «Вспоминая Рождество». Автор и редактор телевизионной программы «Детектив-шоу», которая два года подряд выходила в финал ТЭФИ. В 1999 году за художественно-публицистический цикл телепередач «Старая квартира» удостоен Государственной премии РФ в области литературы и искусства.

В 2004 году на канале ТВЦ вышел монофильм М. Козакова «Играем Шекспира», который получил ТЭФИ 2005 года за лучшую режиссуру. В год 60-летия Великой Отечественной войны на телеканале ТВЦ был автором и главным редактором телеверсии акции «Эшелоны Победы». Эта работа отмечена гран-при Евразийского телефорума. Автор фильмов из цикла «Последние 24 часа» на канале ОРТ , Ю. Соломин). Художественный руководитель ток-шоу «Частная жизнь», «Дата», «Звезда на звезде», сценарист и шеф-редактор конкурса «СТС зажигает суперзвезду».

Автор и главный режиссёр культурных проектов и программ, получивших широкое признание общественности и профессионального сообщества. Церемонии открытия Дня города Москвы на Тверской (2006—2009), торжества в честь 1000-летия Ярославля, церемония открытия финального матча Лиги чемпионов 2008 года в Лужниках, массового народного гуляния «Широкая Масленица» на Васильевском спуске (2011), Церемония встречи Олимпийского огня на Красной площади (2013), празднования в Ростове Великом 1150-летия Российской государственности, Церемонии открытия и закрытия Армейских игр (2017—2019). За 2015—2020 годы поставлено более десятка государственных концертов в Кремлёвском дворце, осуществлены международные проекты — фестиваль «Алматы — моя первая любовь», церемония открытия в Большом национальном театре Пекина года туризма России в Китае, культурная программа Конного похода Москва — Париж — Фонтенбло, юбилей Русского дома в Белграде. Режиссёр Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова.

Работы 

Телевидение: сценарист, шеф-редактор

Новогодние огоньки
 «Новогодний аттракцион» (РТР) 1994
 «Мы так любили друг друга» (ОРТ) 1995
 «Волшебный фонарь» (РТР) 1996
 «Карнавальная ночь 2» (РТР) 1997
 «Обыкновенное чудо» (ТВЦ) 2002

Фестивали
 «Золотой Остап» РТР1994
 Кинотавр РТР 1995 −1997, 2004

ТВ шоу программы
 Бенефис «Сатирикона» (К.Райкин) РТР 1994
 «Ёлка для взрослых» (Р. Быков) РТР 1994
 Бенефис Л. Гурченко РТР 1995
 Бенефис З. Гердта РТР 1996
 «Бал выпускников» РТР 1998,1999
 Эшелоны Победы. Телемарафон ТВЦ 2005
 Ю. Ким. «Большая семья» АТВ — Культура 2011
 Бенефисы М. Задорнова 1 канал 2006, 2013

Телевизионные фильмы
 «Бессонница» (А.Розенбаум) РТР 1994
 «Соло для Басилая» РТР 1994
 Субботний вечер. Г. Бортников РТР 1997
 «Мисс Вселенная» РТР 1997
 «Вальс Бостон» (А.Розенбаум) РТР 1998
 А.Пугачёва «Вспоминая, Рождество» РТР 12 серий 2001
 «Неизвестная Матвиенко» 2003
 «Играя Шекспира» М.Козаков, ТВЦ 2004
 Последние 24 часа. Е. Евстигнеев ОРТ 2005
 Последние 24 часа. Харламов ОРТ 2006
 Последние 24 часа. Маршал Жуков ОРТ 2006
 Последние 24 часа. З. Гердт ОРТ 2006
 Последние 24 часа В. Соломин ОРТ 2006
 Последние 24 часа. Л. Яшин. ОРТ 2009
 IT — технологии. Вести 24 2009
 «Государственный Совет России» Россия 24, 2010
 «Российская газета. 20 лет у власти». Россия 24, 2010

Конкурсы
 Вавилонские игры. РТР 1995, 1996
 Конкурс «Мисс Россия» РТР — ТВЦ 1995—1997, 2000, 2003
 Детектив-шоу ATV — телеканал «Россия» 1999—2002
 Ступени. «Россия» 2007
 СТС зажигает суперзвезду 2007

Художественные циклы
 Старая квартира РТР 1997—1999
 Старая квартира. РТР Ленинград 2000
 Старая квартира. РТР Одесса 2000
 Дата ТВЦ 2002—2004
 Ностальгия ТВЦ 2002—2004

Ток-шоу
 «Частная жизнь» Телеканал «Россия» 2004—2007
 «Звезда на звезде» Телеканал Звезда 2016—2018

Премии
 ТЭФИ 1998
 Банковская премия 2005—2006
 Премия РФС 2007
 Литературная премия «Большая книга». Дом Пашкова 2007—2010
 «Золотая вышка». Премия ВШЭ «Известия» 2013—2014
 Вручение премий Минспорта 2013
 «Созвездие мужества» Премия МЧС МГУ 2016—2017

Государственные праздники и Церемонии. Главный режиссёр и автор сценария
 Церемонии открытия дня города Москвы на Тверской:
 «Золотая моя Москва» 2006
 «Московское время» 2007
 «Мы — московская семья» 2008
 «Москва — ты всегда молода» 2009

 Открытие чемпионата мира по фигурному катанию Лужники, 2005
 «Олимпийская река». Москва — река, 2005
 Освобождение Калинина. Реконструкция. Тверь, 2006
 Президентская регата в Санкт-Петербурге 2010
 1000 — летие Ярославля 2010
 Широкая Масленица (Васильевский спуск) 2011
 Финал Кубка России Ярославль 2011
 День славянкой письменности и культуры. Васильевский спуск. 2011
 1150 лет Российской государственности (Ростов Великий) 2012
 Кавказские игры. Стадион Спартак. Нальчик 2012
 День флага. Митинг — концерт. Москва, площадь Революции 2013
 Встреча Олимпийского огня в России. Москва. Красная площадь 2013
 Старт эстафеты олимпийского огня. Москва Васильевский спуск — Воробьевы горы 2013
 Открытие Московской соборной мечети 2015
 Открытие паралимпийских игр в России 2016
 День Победы. ВДНХ, Арка главного входа 2017

Концертные программы;
 Концерты в Кремле, посвященные дню защитника Отечества:
 «Эстафета доблести» 2006
 «Крымская весна» 2015
 «Они сражались за Родину» 2016
 «Ты моя мелодия» 2017
 «Несокрушимая и легендарная» (100 лет Красной Армии) 2018
 «Русское поле» 2019
 «Дорога памяти» 2020

 Ансамблю Александрова 80 лет. Юбилейный концерт ГКД 2013
 День спасателя ГКД 2014—2016
 85 лет ВДВ ГКД 2015
 «Александровская песня» Историческая сцена. Большой театр 2016
 100 лет революции ГЦКЗ Россия 2017
 105 лет ВВС (ВКС) ГКД 2017
 «Большой Александровский марш». 90 лет ансамбля Александрова. Историческая сцена, Большой театр 2018
 «Наша марка» ГКД 2017—2018
 Кадетский форум ГКД 2018
 100 лет рязанскому училищу ВДВ ГКД 2018
 100 лет ГРУ ЦАТРА 2018
 «Идем в театр» Домисолька ГКД 2018
 210 лет Министерству транспорта ГКД 2019

Юбилеи
 «80 лет ЦСКА» Дворец спорта ЦСКА, 2003
 50 лет «Детскому миру». Парк Горького, 2007
 «80 лет и все МАИ» ДК МАИ, 2009
 20 лет ВШЭ. Театр Станиславского и Немировича-Данченко, 2012
 90 лет газете «Красная звезда» ЦАТРА 2013
 Юбилей «Дому кино — 80» 2014
 Юбилей театра Российской Армии 2015
 Торжества по случаю юбилея Норильского никеля. Норильск 2015
 80 лет ГАИ Стадион Авангард. Домодедово 2016
 95 лет ЦСКА Крокус Вегас 2018
 90 лет Солнечногорску День города 2019
 60 лет ЦПК и первому отряду космонавтов ЦАТРА 2020

Международные проекты
 ТВ Международный проект «Гладиаторы». РТР (Бирмингем) 1996—1997
 Кубок первого канала. Футбол. Израиль. 2007 −2008
 Финал матча Лиги чемпионов. БСА Лужники 2008
 «Алматы — моя первая любовь» — фестиваль, посвященный 20- летию независимости Казахстана. Трамплин. Алматы 2011
 Тур Кубка Лиги чемпионов FIFA на Красной площади. Москва 2011
 Открытие года туризма России в Китае. Большой театр. Пекин 2012
 Конный поход Москва — Париж, посвященный 200 летию Отечественной войны 1812 года (Поклонная гора, Смоленск, Фонтенбло — Франция)2012
 Чемпионат мира среди артистов по футболу. Артфутбол. 2013—2019
 Открытие кубка мира по регби. БСА Лужники. 2013
 Армейские игры. Парк Патриот — Алабино 2017—2019
 Концерт общества российско-китайской дружбы Историческая сцена Большой театр 2017
 85 лет Русскому дому. Сава центр Белград 2018

Награды и премии 
 Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2018)
 Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1999)
 Благодарность Мэра Москвы (2008)
 Благодарность Президента РФ (2011)
 Программа «Волшебный фонарь» стала финалисткой на телевизионном фестивале в Монтре (Швейцария) и получила номинацию ТЭФИ (1995)
 Старая квартира. ТЭФИ (1998)
 Детектив шоу номинация ТЭФИ (2000 и 2001)
 «Играя Шекспира» ТЭФИ (2005)
 «Эшелоны Победы» гран-при Евразийского теле-форума (2005)
 «Парень из нашего города» Гран при фестиваля к 65 летию Победы (2009)
 Лауреат премии СТД «Грани Театра масс» (2018)

Примечания 

Выпускники Школы-студии МХАТ
Лауреаты премии ТЭФИ